Okręty US Navy o nazwie USS "Tullibee":
 Pierwszy "Tullibee" (SS-284) był okrętem podwodnym typu Gato, który został zatopiony przez własną torpedę 26 marca 1944. Zginęła cała załoga z wyjątkiem jednej osoby.
 Drugi "Tullibee" (SSN-597) był unikatowym okrętem podwodnym, który mógł schodzić na duże głębokości, był wyposażony w wyciszane urządzenia i sonar dalekiego zasięgu.

Tullibee